Народно-революционная партия:
 Кхмерская народно-революционная партия.
 Народно-революционная партия Лаоса — коммунистическая партия в Лаосе.
 Монгольская народно-революционная партия — с 1924 по 2010 название Монгольской народной партии.
 Тувинская народно-революционная партия — политическая партия, существовавшая в 1920—1940-е годы в Тувинской Народной республике.
 Эфиопская народно-революционная партия — эфиопская марксистская организация.